San Dimas (Meksyk)
 San Dimas (Stany Zjednoczone)